Gamba Osaka (jap. , Gamba Ōsaka) ist ein japanischer Fußballverein aus Suita, einer Stadt in der Präfektur Osaka. Er ist Gründungsmitglied der dortigen Profiliga J. League und deren zweimaliger Meister. Aktuell spielt der Verein in der ersten japanischen Liga, der J1 League.

Geschichte 
Das Team aus Suita, einer Stadt in der Präfektur Osaka, wurde 1980 in der Präfektur Nara als Werksmannschaft des Elektronikkonzerns Matsushita (heute Panasonic) gegründet. Unter dem Namen Matsushita Denki Sangyō Soccer-bu ((), kurz Matsushita; englisch Matsushita F.C.) konnten sie 1990 den japanischen Pokal gewinnen.

Der Verein ist heute eine 1991 gegründete Aktiengesellschaft, die K.K. Gamba Ōsaka (engl. Gamba Ōsaka Co., Ltd.), die mehrheitlich Panasonic gehört; weitere Aktionäre sind Kansai Denryoku, Ōsaka Gas und JR Nishi-Nihon.

Für den Vereinsnamen Gamba gibt es zwei Erklärungen, die vermutlich beide zutreffen (bei der Gründung der J. League war es üblich, ehemaligen Werksteams neue, europäisierte Kunstnamen zu verleihen): einerseits bedeutet gamba auf italienisch so viel wie Bein, andererseits ist gambaru das japanische Verb für „entschlossen kämpfen“ und der Imperativ gambare ein beliebter Anfeuerungsruf in Japan. Passend zum italienisch-japanischen Namen wurden Vereinsfarben und -Trikot blau-schwarz gewählt, was einerseits die Firmenfarben von Panasonic widerspiegelt und andererseits an den in Japan bekannten Club Atalanta Bergamo erinnert.

Gamba zunächst eine der schwächsten Mannschaften der Liga und stand nicht selten am unteren Ende der Tabelle, stieg aber nie aus der ersten Division ab. Bessere Platzierungen wurden ab 1997 erreicht, als mit dem Kameruner Patrick M’Boma (33 Tore in 40 Spielen) einen echten internationalen Star verpflichten konnten, der Gamba auch beinahe ins Meisterschaftsfinale geführt hätte. In der Rückrunde 1997 stand der Verein vier Spieltage vor Schluss an der Spitze der Tabelle, beendete die Saison aber nur als Vierter. Im Jahr 2005 konnte die Mannschaft in einem der spannendsten Finals der Fußballgeschichte (am letzten Spieltag hatten noch fünf Mannschaften eine Chance auf den Titel, und die Tabellenführung wechselte innerhalb der letzten 90 Minuten viermal) dem Lokalrivalen Cerezo noch in der Nachspielzeit den Titel entreißen und wurde zum ersten Mal japanischer Meister.

In den folgenden Jahren etablierte sich Gamba in der Spitzenregion der Tabelle und landete, mit einer Ausnahme (2008: 8. Platz), stets auf dem zweiten oder dritten Platz. In der Saison 2012 kam es zum Totalabsturz und Abstieg in die 2. Liga. Die Zeit der Zweitklassigkeit beschränkte sich auf eine Saison, da Gamba als unangefochtener Tabellenführer den Wiederaufstieg schaffte. Im Jahr nach der Rückkehr verlief der Start wenig erfolgreich mit einem Sieg und dem Abstiegsplatz 16 nach 6 Spieltagen. Im weiteren Verlauf der Saison kletterte Gamba bis auf den 2. Platz und übernahm am vorletzten Spieltag sogar den ersten Platz von Urawa Red Diamonds. Am Saisonende stand die zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte durch ein 0:0 bei Tokushima Vortis fest, da der Verfolger Urawa Red Diamonds mit 1:2 gegen Nagoya Grampus verlor.

Erfolge 
 J1 League
 Meister: 2005, 2014
 Vizemeister: 2010, 2015, 2020

 J2 League
 Meister: 2013

 J. League Cup
 Sieger: 2007, 2014
 Finalist: 2005, 2015, 2016

 Kaiserpokal
 Sieger: 1990, 2008, 2009, 2014, 2015
 Finalist: 2006, 2012

 Supercup
 Sieger: 2007, 2015

 Queen’s Cup
 Sieger: 1992

 AFC Champions League
 Sieger: 2008

Stadion 

Gamba trug seine Heimspiele bis 2015 im Osaka Expo ’70 Stadion aus, welches anlässlich der Expo ’70 im Stadtteil Senri-Bampakukōen (, „Senri-Expo-Park“) von Suita errichtet wurde. Am 14. Februar 2016 wurde als neue Spielstätte das Suita City Football Stadium mit 39.694 Plätzen eröffnet. Es wurde fast komplett durch Spenden finanziert.

Koordinaten Suita City Football Stadium:

Aktueller Kader 
Stand: Februar 2023

Trainerchronik

Saisonplatzierung

Auszeichnungen

Spieler des Jahres 
  Araújo (2005)
  Yasuhito Endo (2014)

Torschützenkönig des Jahres 
  Patrick M’Boma (1997)
  Araújo (2005)
  Magno Alves (2006)

Nachwuchsspieler des Jahres 
  Takashi Usami (2010)
  Yosuke Ideguchi (2016)

Elf des Jahres 
  Patrick M’Boma (1997)
  Junichi Inamoto (2000)
  Yasuhito Endo (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015)
  Masashi Ōguro (2004)
  Fernandinho (2005)
  Araújo (2005)
  Satoshi Yamaguchi (2006, 2007, 2008)
  Akira Kaji (2006)
  Magno Alves (2006)
  Baré (2007)
  Takashi Usami (2014, 2015)
  Patric (2014)
  Yosuke Ideguchi (2017)
  Hwang Ui-jo (2018)

Beste Torschützen

Gamba Osaka U23 

Gamba Osaka U23 ist das Reserveteam von Gamba Osaka und spielte zwischen 2016 und 2020 in der J3 League. Die Mannschaft konnte nicht in die J2 League aufsteigen und es konnten in einem Spiel nur drei Spieler über 23 Jahre eingesetzt werden. Zum Ende der Saison 2020 entschied die J.League, die Teilnahme von U23-Mannschaften an der J3 League einzustellen.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Suita City Football Stadium oder im Osaka Expo ’70 Stadion in Suita in der Präfektur Osaka aus. Das Suita City Football Stadium hat ein Fassungsvermögen von 39.694 Personen, das Expo '70 Stadium ein Fassungsvermögen von 21.000 Personen.

Koordinaten der Stadien

Saisonplatzierung

Trainerchronik

Beste Torschützen

Weblinks 

 Offizielle Website (japanisch, englisch)
 
 
 
 Gamba Osaka U23 in der Datenbank von transfermarkt.de
 Gamba Osaka U23 in der Datenbank von soccerway.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
Gegründet 1991
 
Organisation (Präfektur Osaka)